Kat  – nome comune della pianta Catha edulis
 KAT  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kaitaia (Nuova Zelanda)
 kat  – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua georgiana
 Kat  – gruppo musicale thrash metal polacco
 Kat  – variante del nome proprio femminile Kate
 KAT – stazione della linea 1 della metropolitana di Atene
 KickassTorrents – sito web
 Kuzul an Traezehnn - società di consulenza francese nell'ambito del digitale e cybersecurity